Le sigle EACE peut faire référence à :
 Espace aérien commun européen - en anglais : :en:European Common Aviation Area (ECAA) - un accord multilatéral visant à la création du Ciel unique européen ;
 Entreprise anonyme créée par l’État.